Солаковићи могу бити:

 Солаковићи (Бусовача), насељено мјесто у општини Бусовача, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Солаковићи (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Солаковићи (Кисељак), насељено мјесто у општини Кисељак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ